Steckhan ist der Name von

 Dietrich Steckhan (* 1924), deutscher Agronom
 Eberhard Steckhan (1943–2000), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Hans-Werner Steckhan (1937–2017), deutscher Jurist und Richter am Bundesarbeitsgericht
 Otto Steckhan (1898–1968), deutscher Pädagoge